Грузинский — один из кавказских языков.
 Грузинский (Татарстан) — посёлок в Зеленодольском районе Татарстана.

Персоналии 
 Грузинские — княжеский род.
 Грузинский, Александр Павлович (1899—1968) — актёр театра и кино
 Грузинский, Алексей Евгеньевич (1858—1930) — историк литературы, профессор. С 1909 по 1921 г. председатель Общества любителей российской словесности при Московском университете.
 
 Грузинский, Давид Багратович (1819—1888) — глава Дома Багратионов (в 1880—1888 гг.), прямой потомок по мужской линии последнего грузинского царя Георгия XII.
 
 Грузинский, Иоанн Григорьевич (1826—1880) — глава Дома Багратионов (в 1830—1880 гг.), прямой потомок по мужской линии последнего грузинского царя Георгия XII.
 Грузинский, Ираклий Александрович (1826—1882) — грузинский князь из царской династии Багратионов и полковник российской армии.
 Грузинский, Константин Петрович (1915—1939) — глава Дома Багратионов (в 1922—1939 гг.), прямой потомок по мужской линии последнего грузинского царя Георгия XII.
 Грузинский, Михаил Георгиевич (известен как Михаил Багратиони; 1783—1862) — грузинский царевич из царской династии Багратионов.
 Грузинский, Николай Ильич (1844—1916) — владимирский губернский предводитель дворянства, Виленский губернатор.
 Грузинский, Нугзар Петрович (род. 1950) — нынешний глава Кахетинской ветви Багратионов.
 Грузинский, Окропир Георгиевич (1795—1857) — отпрыск грузинской царской династии Багратионов, один из организаторов заговора 1832 года.

Составные фамилии 
 Багратион-Грузинский, Нугзар Петрович (род. 1950) — потомок последнего грузинского царя Георгия XII, претендент на грузинский престол.

См. также 
 Иларион Грузинский (ум. 882) — святой, происходил из богатой княжеской кахетинской фамилии Донаури.
 Константин Грузинский (ум. 736) — грузинский князь, один из наиболее чтимых святых Грузинской православной церкви.
 Грудзинский — польская фамилия.